een alternatieve schrijfwijze van Soenna
 Soena (Estland), een dorp in Estland, gemeente Võru vald
 Soena (rivier), een rivier in Rusland